Do 15 steht für:
 Dornier Do 15, ein militärischer Flugzeugtyp

DO-15 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO15